Феологильд (; умер ) — 16-й архиепископ Кентерберийский (832 год).

Биография 
В 803 году в качестве аббата одного из Кентских монастырей подписал акт пятого  — одного из семи совместных совещаний представителей англосаксонской светской и духовной власти VIII—IX веков, решениями которого, в частности, утверждалось включение в состав Кентерберийской архиепископии епархий Мерсии (с санкции Папы Римского Льва III и вопреки позиции короля Кенвульфа). В «Кентских грамотах» («Kentish charters» — королевские грамоты, подтверждающие права на землю и другие привилегии) Феологильд упоминается с 803 по 825 год. 25 апреля 832 года избран архиепископом Кентерберийским, рукоположён в сан 9 июня и умер 30 августа 832 года. Отдельные исследователи считают факт пребывания Феологильда на Кентерберийской кафедре недостоверным.

Примечания

Литература 
 A. W. Haddan and W. Stubbs, eds., Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland, 3 (1871), pp. 546, 609.
 D. Whitelock, D. C. Douglas, and S. I. Tucker, eds. and trans., The Anglo-Saxon Chronicle: a revised translation (1961), pp. 829, 830
 P. H. Sawyer, Anglo-Saxon charters: an annotated list and bibliography, Royal Historical Society Guides and Handbooks (1968).
  William Smith, Henry Wace A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects And Doctrines Falvax to Hermocrates. Part Four. P. 504
 Brooks, Nicholas. The Early History of the Church of Canterbury: Christ Church from 597 to 1066. London: Leicester University Press (1984). ISBN 0-7185-0041-5.

Ссылки 
 William Hunt (rev. Marios Costambeys). Feologeld // Oxford Dictionary of National Biography

Государственные деятели Англии
Англосаксонские архиепископы IX века
Католические архиепископы Кентерберийские